Albert Réville puede referirse a:

 Albert Réville (político), un político francés del siglo XX.
 Albert Réville (teólogo), un teólogo francés de finales del siglo XIX y principios del XX, abuelo del anterior.